Vigny pode se referir a:
 Vigny (Mosela)
 Vigny (Val-d'Oise)

Desambiguações de topônimos